Çarşamba (mercredi en turc) est le nom de plusieurs lieux en Turquie :
 Çarşamba chef-lieu de district de la province de Samsun
 La plaine de Çarşamba dans laquelle se trouve la ville de Çarşamba est la plaine littorale formée par les alluvions du fleuve Yesilirmak au bord de la mer Noire
 Çarşamba Çayı une rivière coupée par le barrage d'Apa
 Çarşamba est le nom d'un quartier d'Istanbul dans le district de Fatih qui doit son nom au fait que le marché s'y tient le mercredi (arşamba Pazarı)

Homonymie de toponyme